Star Valley ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Star Valley (Arizona), census-designated place im Gila County, Arizona
 Star Valley (Idaho), Tal in Idaho und Wyoming

Siehe auch:
 Star Valley Township